Příjmení Bogdanović nosí více významných osobností:

 Alex Bogdanović (* 1984) – britský profesionální tenista srbského původu
 Bogdan Bogdanović (1922–2010) – srbský/jugoslávský architekt, urbanista a politik
 Rade Bogdanović (* 1970) – bývalý srbský fotbalista